Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2021 vond plaats van donderdag 29 april tot en met zaterdag 8 mei 2021 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de twintigste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2021. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 17 speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Kiki Bertens was als zevende geplaatst – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het vijfde reekshoofd, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty in drie sets. Sabalenka wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Madrid op haar naam te schrij­ven. Het was haar elfde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won € 315.160 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het dertiende reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waar zij in haar partij tegen de latere winnares halverwege de tweede set moest opgeven wegens een hamstring-blessure.

Kiki Bertens was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelster uit de top 20 
17.  Karolína Muchová (WTA-20)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Hsieh speelde samen met Elise Mertens, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Demi Schuurs in twee sets. Het was hun zevende gezamen­lijke titel. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Siniaková vier.

Elise Mertens was de enige Belgische speelster, Demi Schuurs de enige Nederlandse.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Madrid 2021
Madrid